Ишмухаметов Рустам Рифатович (род. 7 октября 1977 года, д. Юзимян Гафурийского района БАССР) — российский, башкирский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва (Республика Башкортостан), член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству (фракция «Единая Россия») (2014 - 2016 гг.). Заместитель Председателя Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортсотан (с 2018 г.).

Биография 
Родился 7 октября 1977 года в д. Юзимян Гафурийского района Республики Башкортостан. Окончил Башкирский государственный университет, исторический факультет.

Кандидат социологических наук.

С 1992 по 1993 год — рабочий Детско-юношеской спортивной школы с. Красноусольский, Башкирской АССР,

С 1994 по 1999 год — обучение в Башкирском государственном университете,

В 1999 году работал учителем истории Башкирской гимназии № 140 г. Уфы,

С 1999 по 2001 год, а также в 2004 — 2005 годах — учитель истории Башкирского лицея № 136 г. Уфы,

С 2001 по 2004 год обучался в аспирантуре Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан,

В 2005 - 2009 годах — директор гимназии г. Белебей Республики Башкортостан,

В 2008 году был избран депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан VI созыва. Состоял в Комитете по образованию, науке, культуре, спорту и молодежи.

С 2009 по 2010 год — ректор Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Башкирский институт развития образования»,

С 2010 по 2012 год — советник Президента Республики Башкортостан.

В 2010 - 2012 годах — руководитель регионального исполнительного комитета Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»,

В 2011 году принимал участие в праймериз «Единой России» на выборах в Государственную Думу VI созыва, по итогам которых был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от Республики Башкортостан.

В 2012 году был избран депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, где работал заместителем председателя Комитета по государственному строительству; с 2013 года — заместитель председателя Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

В октябре 2014 года Рустаму Ишмухаметову был передан мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, где по октябрь 2015 года он состоял в Комитете ГД по энергетике;

С 2015 по 2016 год — член Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству.

С 2016 по 2018 год — Помощник Главы Республики Башкортостан.

С 2018 года —  Депутат Государственного Собрания–Курултая Республики Башкортостан шестого созыва,  заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва, на профессиональной постоянной основе, руководитель фракции «Единая Россия». 

Женат, воспитывает сына и дочь.

Общественная деятельность 
2007—2008 гг. — член Молодежной Общественной палаты при Государственном Собрании-Курултае РБ

2008—2010 гг. — член Молодежного Федерального Собрания Российской Федерации,

2009—2010 гг. — главный редактор журнала «Образование: традиции и инновации»,

2009—2010 гг. — Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»,

С 2009 г. — член Правления Общества российско-германской дружбы «Башкортостан-Германия»,

С 2013 г. — член Координационного Совета при МВД по РБ,

С 2018 —  координатор проекта  «Трезвый Башкортостан».

С 2018 — председатель Совета руководителей фракций Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Республике Башкортсотан.

Член-корреспондент Международной академии дополнительного образования.

Оказывает систематическую поддержку различным общественным культурным мероприятиям, посвященным памяти Великой Отечественной войны.

Награды и звания 
 Отличник образования Республики Башкортостан (2006 г.).
 Диплом Президента Республики Башкортостан «Лауреат проекта „Профессиональная команда страны“ по Республике Башкортостан» (2007, 2009 гг.).
 Диплом лауреата федерального уровня проекта Партии «Единая Россия» «Кадровый резерв: Профессиональная команда страны» (2007 г.).
 Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан (2008 г.).
 Благодарственное письмо Президента Республики Башкортостан «За многолетний совместный труд на благо Башкортостана и России» (2009 г.).
 Медаль «За заслуги в противодействии распространению наркотиков» (2011 г).
 Благодарственное письмо Президента Республики Башкортостан «За личный вклад в развитие государственности Башкортостана, участие в совершенствовании и развитии республиканского законодательства, в общественно-политической жизни республики» (2013 г).
 Почетная грамота Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан (2014 г.).
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2016 г.).
 Благодарственное письмо Министра внутренних дел Российской Федерации (2016  г.).
 Благодарность Правительства Республики Башкортостан (2020 г.).
 Почетная грамота Республики Башкортостан (2020 г.).
 Почетная грамота Правительства Республики Башкортостан (2021 г.).

Награждён также значительным количеством благодарственных писем и почетных грамот государственных, общественных и партийных структур.

Интересные факты 
В конце 2019 года Рустам Ишмухаметов стал автором законопроекта об ограничении продажи алкоголя в дни новогодних каникул в Республике Башкортсотан. Закон был принят. В итоге Башкортсотан стал первым регионом России, где введены подобные ограничения.

14 мая 2022 года Рустам Ишмухаметов выступил с критикой принятого Рижской думой решения о сносе памятника советским воинам – освободителям Латвии и предложил депутатам Риги массово сдать мандаты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан https://gsrb.ru/ru/organization/deputats/1516/
 Официальный сайт Рустама Ишмухаметова https://web.archive.org/web/20160227080532/http://ishmukhametovr.ru/
 «Кто есть кто в Республике Башкортостан» http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=957216 
 Сайт «Открытая Республика: Депутаты» https://deputat.openrepublic.ru/deputies/14271/ 
 Башинформ. В парламенте Башкирии предложили рижским депутатам массово сдать мандаты.

Члены «Единой России»
Депутаты Государственного собрания Башкортостана 4-го созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва